22К — сольный студийный альбом Екатерины Кищук (KATERINA), экс-участницы группы SEREBRO. Альбом вышел 7 июня 2019 года и состоит из 10 треков. Трек Intro был выпущен ещё до релиза альбома, а также получил экранизацию в виде клипа. Продюсерами релиза стали SOUTHGARDEN и White Punk.

Запись 

На написание этой пластинки меня вдохновили искренние неподдельные чувства, которые мы испытываем в детстве и юношестве: когда хочется крушить и ломать, влюбляться, пробовать что-то запрещённое, ввязываться в любые авантюры. Когда жизнь пылает огнём, совершаются глупости — здесь каждый найдёт частичку себя — сказала Катя Кищук.Позже в своем Твиттер-аккаунте Екатерина призналась, что считает свой альбом «позором»:Мой первый альбом, это такой позор. Хотела бы я, чтобы его никогда не было. Как и синглы, что я выпускала. Когда вы спрашиваете про музыку, я не знаю что отвечать, потому что у меня просто не получается. Не получается писать тексты и петь.

Критика 
Алексей Мажаев из Intermedia поставил альбому 7 из 10 звёзд, сказав что:Песни с её дебютного сольного альбома вряд ли взорвут чарты, зато они демонстрируют наличие собственных идей и творческую независимость от стилистики прежней группы.Лёша Горбаш из The Flow:«22k» — не тот альбом, который «делает карьеру» или превращает в суперзвезду. Но альбом, помогающий понять, на что ориентируется и куда движется артистка. Да и музыка тут такая, что можно прямо сейчас идти отстреливать хейтеров из базуки.

Список треков

Примечания